Espenlaub ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Espenlaub (1900–1972), deutscher Automobil- und Flugzeughersteller

Außerdem:
 Espenlaub (Automobile), von Gottlob Espenlaub zwischen 1928 und 1953 selbst entworfene und in seiner Firma selbst gebaute Automobile
 Villa Espenlaub (ursprünglich Villa Dr. Fischer), unter Denkmalschutz stehende Villa im Wuppertaler Stadtteil Barmen
 Espenlaub, die Laubblätter einer Espe